

Geografia 
Nagi – città giapponese della prefettura di Okayama
Nagi – villaggio nepalese nel distretto di Bhojpur
Nagi – villaggio nepalese nel distretto di Panchthar
 Nagi o  Naghir – isola dello stretto di Torres

Mitologia 
Nāgī o Nāginī – divinità femminile dall'aspetto di serpente della mitologia induista e buddista

Persone 
Ahmed Nàgi (1985) – scrittore, giornalista e blogger egiziano
Nagi Daifullah (1973) – sindacalista statunitense di origine yemenita
Yōko Nagi (1982) – ex cestista giapponese

Altro 
Museo d'arte contemporanea di Nagi o semplicemente Nagi MOCA – museo giapponese di Nagi